Bekaa ist der Name
 der Bekaa-Ebene im Libanon
 eines libanesischen Gouvernements siehe Bekaa (Gouvernement)